Tschirschky ist der Familienname folgender Personen:

 Benno von Tschirschky-Reichell (1810–1878), preußischer Gutsbesitzer und Politiker
 Bernhard von Tschirschky (1888–1918), deutscher Offizier und Diplomat
 Carl Wilhelm von Tschirschky (1735–1803), preußischer Generalmajor, Chef des Dragonerregiments Nr. 11
 Ernst Richard von Tschirschky und Bögendorff (1822–1904), deutscher Offizier
 Friedrich August Albrecht von Tschirschky (1734–1799), preußischer Generalmajor
 Fritz Günther von Tschirschky (1900–1980), deutscher Diplomat
 Heinrich von Tschirschky (1858–1916), deutscher Diplomat
 Mortimer von Tschirschky (1844–1908), deutscher Majoratsherr und Parlamentarier
 Otto Julius von Tschirschky und Bögendorff (1818–1903), deutscher Eisenbahndirektor 

Tschirschky steht für:
 Tschirschky (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Tschierschky